Наталья Леонидовна Барбашина (род. 26 августа 1973 года в Уссурийске) — российская футболистка и футбольный тренер, старший тренер команды «Звезда-2005». Воспитанница ФК «Уссурочка» (Уссурийск). Первый тренер: Надежда Крюкова. Лучший бомбардир в истории женской сборной России, за которую выступала в 1993—2009 годах. Завершила карьеру в 2011 году.

Футбольные достижения

Командные 
 Чемпионка России (9): 1995, 1997, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009
 Вице-чемпионка России (5): 1994, 1996, 2002, 2003, 2007
 Обладательница Кубка России (9): 1993, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Личные 
 Мастер спорта России международного класса
 Лучший бомбардир Чемпионатов России в 2002 и 2003
 Лучшая футболистка России: 2004

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru 
 Страница на сайте клуба «Звезда-2005»

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Мастера спорта России международного класса
Футбольные тренеры России
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Россиянка»